Osoby o tym nazwisku:
 Ariel Pietrasik – polski piłkarz ręczny
 Bartłomiej Pietrasik – polski piłkarz 
 Damian Pietrasik – polski niepełnosprawny pływak
 Eugeniusz Pietrasik – polski działacz sportowy
 Zdzisław Pietrasik – polski krytyk filmowy i teatralny, dziennikarz, publicysta